PBAN steht für:
 Pheromon-Biosynthese-aktivierende Neuropeptide, siehe Insektenpheromone #Moderne Forschungsrichtungen
 Polybutadien-Acrylnitril, Terpolymer als Treibstoff und Bindemittel in Feststoffraketenmotoren

Pban steht für:
 kristallographische Raumgruppe Nr. 50 gemäß Hermann-Mauguin-Symbolik, siehe Liste der Raumgruppen #Liste der orthorhombischen Raumgruppen, z. B. Attikait

Abkürzung